Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of California 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Zina Garrison e Gabriela Sabatini 6–4, 7–6(4).

Teste di serie 

 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Zina Garrison /  Gabriela Sabatini (finale)

 Tine Scheuer-Larsen /  Robin White (semifinali)
 Alycia Moulton /  Molly Van Nostrand (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1987